Sympathy for the Devil, chanson des Rolling Stones ;
 Sympathy for the Devil, album du groupe slovène Laibach ;
 Sympathy for the Devil, roman de Kent Anderson paru en 1987 ;
 Sympathy for the Devil, autre titre One + One, film de Jean-Luc Godard ;
 Sympathy for the Devil,  de la série télévisée d'animation Cowboy Bebop.